Бужа

 Бужа — река
 Бужа — гора, она же Бужа-Тау
 «Бужа» — военная операция в Варшавском восстании